Takuya Miyamoto ist der Name folgender Personen:

* Takuya Miyamoto (Fußballspieler, 1983) (1983–2022), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Takuya Miyamoto (Fußballspieler, 1993) (* 1993), japanischer Fußballspieler